

Sigle 
 Latino World Order – stable del wrestling

Codici 
 LWO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Snilov di Leopoli (Ucraina)
 lwo – codice ISO 639-3 della lingua luwo

Informatica 
 LWO – estensione di LightWave 3D

Altro 
 Lwo – popolo africano